Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2014 war die 15. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 7. bis 13. Juni 2014 im UT Guest House in Chandigarh statt. Indien war zum sechsten Mal Gastgeber der U21-Asienmeisterschaft.

Asienmeister wurde Thanawat Tirapongpaiboon aus Thailand, der im Finale den Iraner Siyavosh Mozayani mit 6:1 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2014/15 und 2015/16 qualifizierte.

Modus 
Die 30 teilnehmenden Spieler wurden in sechs Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Vorausscheidungsrunde

Achtelfinale bis Finale

Finale

Quellen 

2014
U21 Asienmeisterschaft
Sportveranstaltung in Chandigarh
Billardturnier in Indien